Мото Гран-Прі Італії 2015 року, офіційна назва Gran Premio d'Italia TIM — шостий етап чемпіонату світу із шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2015, який відбувався 29—31 травня 2015 року на трасі Муджелло.

MotoGP 
У гонці по вайлд-кард узяв участь тест-пілот команди «Ducati Team» Мікеле Пірро.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик допустив фальстарт, за що був покараний проїздом по піт-лейну.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2 
У гонці по вайлд-кард узяв участь гонщик команди «Gresini Racing» Маттіа Пасіні.

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і продовжив гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3 
У гонці по вайлд-кард узяли участь гонщики Марко Беззеччі (команда «Minimoto Portmaggiore») та Антоні Гроппі («Pos Corse»).

Результати гонки 

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся у гонку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Досягнення 
 Перемога Мігела Олівейри в гонці класу Moto3 стала першою для представників Португалії у серії.
 Поул-позишн Андреа Іаноне став для нього дебютним у класі MotoGP.
 Гонка в класі Moto2 стала 150-ю в кар'єрі Естеве Рабата.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Італії
2015
Італія
Травень 2015